Шёлль () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Шёлль, Адольф (1805—1882) — немецкий историк литературы, отец Рудольфа и Фрица Ш.
 Шёлль, Пиа-Лиза (род. 1991) — немецкая кёрлингистка.
 Шёлль, Рудольф (1844—1893) — немецкий филолог, сын Адольфа Ш.
 Шёлль, Фриц (1850—1919) — немецкий филолог, сын Адольфа Ш.

 Хеге-Шёлль, Альмут (урожд. Хеге, Альмут) — немецкая кёрлингистка и тренер.

См. также 
 Шелль